Oberparleiter ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Oberparleiter (1846–1922), böhmischer Schriftsteller, Musiker und Lehrer
 Karl Oberparleiter (1886–1968), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Klaus Oberparleiter (* 1962), österreichischer Tennisspieler
 Marie Oberparleiter (1876–1954), Schriftstellerin und Lehrerin